Horvátország
Senj Zengg város horvát neve Lika-Zengg megyében
Senj falu Buzet községben, Isztria megyében